Mount Jefferson může být některá z hor ve Spojených státech amerických:

 Mount Jefferson (Oregon) (3199 m) – vyhaslá sopka v Oregonu
 Mount Jefferson (Nevada) (3640 m) – hora v Nevadě
…a další